Slotta ist der Familienname folgender Personen:

 Delf Slotta (* 1958), deutscher Geograph und Denkmalschützer
 Günter Slotta (1924–1974), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdB
 Karl Slotta (1895–1987), deutscher Biochemiker
 Rainer Slotta (* 1946), deutscher Industriearchäologe

Siehe auch:
 Slota